Revuelta hace referencia a varios artículos:

Movimientos sociales espontáneos
Revuelta, de carácter violento y opuesto a alguna figura de poder.
Revuelta antijudía de 1391
Revuelta árabe de Palestina de 1936-1939
Revuelta bohemia de un grupo de nobles protestantes contra la casa de Habsburgo
Revuelta campesina de Flandes (1323-1328)
Revueltas campesinas
Revuelta carausiana, episodio de la historia del Imperio romano
Revuelta de 1173-1174, rebelión fracasada contra el rey de Inglaterra, Enrique II
Revuelta de 1907 (Rumanía)
Revuelta de Boston (1689)
Revuelta de Brunéi
Revuelta de Córdoba (desambiguación)
Revuelta de Haymarket
Revuelta de Ilinden
Revuelta de Indíbil y Mandonio
Revuelta de julio de 1927, en Viena
Revuelta de Kengir
Revuelta de Kiev
Revuelta de la Politécnica de Atenas
Revuelta de los Almirantes, altos funcionarios civiles de los Estados Unidos
Revuelta de los Barretines, revuelta campesinaen el Principado de Cataluña
Revuelta de los Basmachi
Revuelta de los Malê, sublevación de carácter racial, de esclavos de las etnias hausas y nagó
Revuelta de los Mercenarios, sublevación militar ocurrida en Río de Janeiro
Revuelta de los Turbantes Rojos
Revuelta de Mitilene
Revuelta de Moscú en 1682
Revuelta de Nanchang, primer choque significativo entre el Kuomintang y el Partido Comunista de China en la Guerra Civil China
Revuelta de Querétaro (1823)
Revuelta de Taos, insurrección popular por mexicanos y los indios Pueblo contra la ocupación de lo que hoy es el norte de Nuevo México
Revuelta de Tiro, entre los años 996 y 998
Revuelta de Toledo (desambiguación)
Revuelta de Vata
Revuelta decembrista
Revuelta del conde de Urgel
Revuelta del papel sellado o rebelión de los bonetes rojos 
Revuelta del Rif (1958-1959)
Revuelta en Bangladés de 2009
Revuelta en Burkina Faso de 2014
Revuelta en Grecia de 2008
Revuelta georgiana de Texel
Revuelta íbera (197-195 a. C.)
Revuelta Irmandiña
Revuelta jónica
Revuelta mudéjar
Revuelta nacionalista en Irlanda del Norte (1997)
Guerra de Sicilia
Revueltas burguesas de Sahagún
Revueltas del Partido Nacionalista de Puerto Rico
Revueltas en Irak de 1991
Revueltas raciales en Singapur de 1969

Además
Revueltas Sánchez, familia mexicana de artistas